Twister steht für:

 Twister (Film), Spielfilm über Tornados
 Twister (Spiel), Gesellschaftsspiel, bei dem man akrobatisch aktiv wird
 Twister (Knoebels Amusement Park & Resort), Achterbahn in Knoebels Amusement Park & Resort
 Twister (Gröna Lund), Achterbahn in Gröna Lund
 Twister (Software), dezentrale Mikroblogging-Plattform
 Twister, amerikanische Name für Tornados
 Twister, faseroptisches Bauteil zur Bildumkehr
 Twister, künstlicher Angelköder aus Silikon, siehe Kunstköder
 Twister, Künstlername der Bürgerrechtlerin Bettina Hammer
 Twister, Tanzfigur z. B. aus dem Discofox
 Twister, Ballonkünstler der Figuren aus Luftballons formt, siehe Ballonmodellieren
 Twister (Raketenabwehr), eine in der EU in Entwicklung befindliche Raketenabwehr

Twister steht im weiteren Sinn für:

 Mersenne-Twister, Zufallszahlengenerator
 Holzgerlingen Twister, deutsches American Football Team aus Holzgerlingen